Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute du 19 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Jordan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Leslie Allen et Anne White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1984
Sport en mars 1984